Parn Thanaporn (1976- ) est une chanteuse pop thaïlandaise ;
 Le PARN (pour « Poly(A)-specific ribonuclease ») est une enzyme ;

Voir aussi 
 Andre Pärn (1977-) est un joueur estonien de basket-ball
 Les pARNn : petits ARN nucléaires ;
 Parnes est une commune française située dans le département de l'Oise ;